Parišan (perz. پریشان) se može odnositi na:
 Parišan, jezero na jugozapadu Irana
 Parišan (naselje), selo uz istoimeno jezero
 Kuh-e Parišan, planina na sjeverozapadu Irana